Edward Taylor (dichter) (ca. 1642-1729), koloniale Amerikaans dichter, arts, en pastor
 Edward Taylor (componist) (1784-1863), Engels zanger, schrijver over muziek, en het Gresham Professor of Music
 Edward Taylor (verdediger) (1812-1836)
 Edward Burnett Tylor (1832-1917), een Brits antropoloog
 Edward C. Taylor, Amerikaanse chemicus
 Edward Harrison Taylor (1889-1978), Amerikaanse herpetoloog
 Edward L. Taylor, Jr (1869-1938), de Amerikaanse vertegenwoordiger uit Ohio
 Edward R. Taylor (1838-1911), Engels kunstenaar en pedagoog
 Edward Robeson Taylor (1838-1923), burgemeester van San Francisco
 Edward T. Taylor (1858-1941), Amerikaans vertegenwoordiger uit Colorado
 Edward Taylor (Rugby Union), Schots rugbyspeler.
 Edward Taylor (scenarioschrijver) (b.1931), schrijver van de BBC-radio comedy-serie De mannen van het ministerie
 Ted Taylor (voetballer) (b. 1887) Engels oud-doelman
 Teddy Taylor (b. 1937), Brits politicus
 E. P. Taylor (1901-1989), Canadees zakenman en bedenker van de gated community
 Edward Taylor (Canterbury), de Britse politicus

Zie ook 
 Eddie Taylor (doorverwijspagina)